Miejscowości w USA:
 Blue Eye – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Blue Eye – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Stone